In 1920/21 werd het vijftiende  Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap  gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Er kwamen drie reeksen en de winnaars bekampten elkaar voor de algemene titel. 

1. Casseler BC Sport 1894 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De vijf kampioenen werden in één groep verdeeld en Cassel werd vierde.

TV 1860 Marburg fuseerde met Marburger FV 1917 tot TSV 1860 Marburg.
Göttinger FC 1905 nam de naam VfR Göttinger 05 aan.

Kreisliga

Kreisliga Hessen

Kreisliga Lahn

Kreisliga Südhannover

Finaleronde
 Halve finale

1. Casseler BC Sport 1894 had een bye. 
 Finale

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1920/21